Charles Hindenlang alias Hindelang (1810-1839), Français ayant rejoint la Rébellion de 1837-38 au Québec (Bas-Canada) en 1838.
 Charles Hindenlang (peintre) (1894–1960), peintre suisse.